People's Choice Awards () може да се отнася за:

 Награда Изборът на публиката в САЩ
 Награда Изборът на публиката в Австралия